Giffoni Sei Casali  – comune italiano in provincia di Salerno
Giffoni Valle Piana  – comune italiano in provincia di Salerno
Giffoni Film Festival  – festival cinematografico per ragazzi